Een gracht is een aangelegde waterweg.

Gracht kan ook verwijzen naar:

 Gracht (Kerkrade), een buurt in Kerkrade (Limburg)
 Gracht (Oirsbeek), een buurt in Oirsbeek (Limburg)
 Gracht (Weststellingwerf), een buurtschap in de gemeente Weststellingwerf (Friesland)
 Gracht (kanaal Weststellingwerf) (De Gracht), een kanaal in de gemeente Weststellingwerf (Friesland)
 Amsterdamse grachten

Zie ook 
 Stadsgracht (doorverwijspagina)
 Singelgracht (doorverwijspagina)